Фторид кадмия — неорганическое соединение, 
соль металла кадмия и плавиковой кислоты с формулой CdF,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Упаривание раствора полученного при растворении кадмия в плавиковой кислоте:

 Действие газообразного фтористого водорода на кадмий, его оксид, хлорид или карбонат:

Физические свойства 
Фторид кадмия образует бесцветные кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 0,541 нм, Z = 4.

Растворяется в воде, 
не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидрат состава CdF•2HO.

Химические свойства 
 Реагирует с перегретым водяным паром:

Применение 
 Оптические материалы.
 Компонент стёкол, люминофоров, лазерных материалов.
 Компонент твёрдых электролитов в химических источниках света.

Токсичность 
Фторид кадмия, как и все соли кадмия, является очень ядовитым веществом.

Литература 
 
 
 
 

кадмий